Светлана Кузњецова је освојила турнир. У финалу је победила Јелену Дементјеву са 6:3, 7:5.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
| RD1-seed01=16
| RD1-team01= Ф. Скјавоне
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= К. Коукалова
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ш. Пери
| RD1-score03-1=61
| RD1-score03-2=77
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= С. Форец
| RD1-score04-1=77
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= А. Хејнс
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=77
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Т. Перебијнис
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=65
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ф. Пенета
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= М. Малејева
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=31
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=0
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К. Мартинез
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=3
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Џ. Хопкинс
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=77
| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Ј. Шруф
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=64
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= А. Лију
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=1
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ј. Вакуленко
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= М. Ирвин
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= А. Моресмо
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=16
| RD2-team01= Ф. Скјавоне
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= С. Форец
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= А. Хејнс
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=22
| RD2-team04= М. Малејева
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=31
| RD2-team05=| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=6| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Ј. Шруф
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=2
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ј. Вакуленко
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= А. Моресмо| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=6| RD3-seed01=16
| RD3-team01= Ф. Скјавоне| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=77| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= А. Хејнс
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=63
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=31
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= А. Моресмо| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=16
| RD4-team01= Ф. Скјавоне
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство САД у тенису 2004.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно